Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2007 se konalo ve dnech 9. až 11. února 2007 v rychlobruslařské hale Thialf v nizozemském Heerenveenu. Pro muže to bylo 101. mistrovství světa, pro ženy 65. Z předchozího mistrovství světa obhajovali titul Američan Shani Davis, jenž zde skončil na šestém místě, a Kanaďanka Cindy Klassenová, která v Heerenveenu vybojovala bronzovou medaili.

Českou výpravu tvořily Andrea Jirků (23. místo) a Martina Sáblíková, která se umístila na páté příčce.

Muži 
Mužského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodníků, 16 z Evropy: Nizozemsko (4), Norsko (4), Itálie (2), Německo (2), Finsko (1), Francie (1), Rusko (1), Švédsko (1); 6 ze Severní Ameriky: Kanada (4), USA (2); a 2 z Asie: Japonsko (1), Jižní Korea (1).

* pád

Ženy 
Ženského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodnic, 14 z Evropy: Německo (4), Nizozemsko (4), Rusko (3), Česko (2), Norsko (1); 6 ze Severní Ameriky: Kanada (4), USA (2); a 4 z Asie: Čína (1), Japonsko (3).

Externí odkazy 
 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve víceboji 2007, isuresults.eu

2007
Rychlobruslení v roce 2007
Rychlobruslení v Nizozemsku
Sport v Nizozemsku v roce 2007
Sport v Heerenveenu